Productor puede hacer referencia a:

 Producción (economía), productor, quien realiza cualquier actividad económica que aporta un valor agregado.
 Productor de cine, también conocido como productor cinematográfico.
 Productor de teatro, también conocido como productor teatral.
 Productor de televisión, responsable de organizar los recursos humanos y técnicos necesarios para la elaboración de diferentes productos audiovisuales.
 Productor de videojuegos, persona que se encarga de supervisar el desarrollo de videojuegos.
 Productor discográfico, quien controla las sesiones de grabación, instruye y guía a intérpretes musicales en el proceso de grabación, y supervisa y modifica la propia grabación al realizar el proceso de masterización.

Enlaces externos